Abel és un personatge bíblic, fill d'Adam i Eva, germà de Caín.

Abel també es pot referir a diverses persones:
 Niels Henrik Abel, matemàtic noruec
Premi Abel, premi de matemàtiques
Grup abelià o commutatiu
Abel, un cràter lunar
 Karl Friedrich Abel, compositor alemany
 Clamor Heinrich Abel, compositor alemany
 Leopold August Abel, compositor alemany
 Yves Abel, director d'orquestra canadenc
 Elijah Abel, religiós mormó
 Francesc Abel i Fabre, metge i sacerdot català
 Bobby Abel, jugador de criquet anglès
 Joan Bardina i Castarà pedagog i periodista que va utilitzar el pseudònim Abel
Altres significats:
 ABEL, acrònim de Advanced Boolean Expression Language, un llenguatge de programació.